Les 63es championnats du monde d'escrime ont lieu à l'Olimpiisky Indoor Arena de Moscou, en Russie, du  au . Le remplacement de Sofia en Bulgarie par Kazan pour les championnats 2014 fait que la Russie accueille les compétitions deux années consécutives.

Attribution des championnats

Calendrier 
Les championnats du monde se déroulent sur sept jours.

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Sabre masculin

Individuel

Par équipes

Sabre féminin

Individuel

Par équipes

Statistiques

Notes et références

Liens internes 

 Championnats du monde d'escrime
 Coupe du monde d'escrime 2014-2015

Lien externe 
 Site Internet officiel des championnats

2015
Escrime
Escrime 2015
Monde 2015
Monde
Sport en Russie en 2015
Sport en juillet 2015
2015 à Moscou